Андре Мелли (; 15 сентября 1932 года, Ливерпуль, Великобритания — 31 января 2020 года) — британская актриса.

Биография 
Родилась в Ливерпуле, Ланкашир, выступала в Old Vic в «Ромео и Джульетте», «Венецианском купце». Работала с Питером Финчем и Робертом Донатом в театре. В 1958 году она появилась вместе с ямайским актёром Ллойдом Рекордом в пьесе Теда Уиллиса «Жаркая летняя ночь»(1959). Она продолжала появляться на британском телевидении до 1991 года. Её другая сценическая работа включает в себя оригинальную постановку Вест-Энда — «Боинг-Боинг» в театре «Аполлон» в 1962 году с Дэвидом Томлинсоном и в роли Элис Макнот в «Убийстве сестры Джорджи в Сент-Мартине» в 1966 году.

Сыграла во многих фильмах, в том числе комедии «Красавицы святого Триниана» (1954), детективе Nowhere To Go (1958) и фильме ужасов «Невесты Дракулы» (1960). Сыграла роль французской подруги комика Тони Хэнкока в двух выпусках его шоу Hancock’s Half Hour. Более 50 раз принимала участие в радио-, а впоследствии, в телеигре Just a Minute. Сыграла в нескольких выпусках «Шоу Бенни Хилла» (скетчи «Место отправления», «Травка зеленеет», «Бо-Пип потеряла овечек» и др.).

В последние годы жила на Ивисе.

Семья 
 Брат — британский джазовый и блюзовый певец, кино- и телекритик, лектор (история искусств) Джордж Мелли (Алан Джордж Хейвуд Мелли, 1926—2007).
 Муж — британский кино- и телевизионный актёр Оскар Китак (известный, в частности, по сатирическому сериалу «Да, господин премьер-министр!»).

Избранная фильмография 
 The Belles of St Trinian’s (1954)
 Nowhere to Go (1958)
 «Невесты Дракулы» (1960)
 The Big Day (1960)
 The Horror of It All (1963)
 The Best of Benny Hill (1974)

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Актрисы Великобритании
Родившиеся в Ливерпуле
Родившиеся 15 сентября
Родившиеся в 1932 году
Бенни Хилл
Умершие 31 января
Умершие в 2020 году
Актрисы телевидения Великобритании